„First Time” – singel Sunblocka.
 „First Time” – singel Fabolousa i Rihanny.
 „First Time” – singel DJ-a Kygo i Ellie Goulding.
 „First Time” – utwór nagrany dla reklamy Coca Coli w 1987 przez Robin Beck.